Příjmení Barker nosí více různých osobností:

 Alfred Barker (lékař) (1819–1873) – novozélandský lékař a fotograf
 Cam Barker (* 1986) – kanadský hokejista
 Clive Barker (* 1952) – britský spisovatel
 Danny Barker (1909–1994) – americký jazzový zpěvák, banjista a kytarista
 Eileen Barkerová (* 1938) – skotská socioložka
 George Barker (fotograf) (1844–1894) – kanadský fotograf
 Guy Barker (* 1957) – britský trumpetista a skladatel
 Howard Barker (* 1946) – britský dramatik
 Lex Barker (1919–1973) – americký herec
 Pat Barkerová (* 1943) – britská spisovatelka
 Sue Barkerová (* 1956) – britská tenistka
 Travis Barker (* 1975) – americký bubeník

Podobné příjmení 
 Baker

Anglická příjmení